University Heights kan syfta på:

 University Heights, Iowa
 University Heights, Ohio